Merkur može značiti:

 Merkur (planet)
 Merkur (mitologija), rimski bog